Pitangueiras (Guarujá)  — bairro da cidade de Guarujá, estado de São Paulo
 Pitangueiras (bairro do Rio de Janeiro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro

Ver também 

Desambiguações de topônimos